Polimnest, pare del rei Batos I de Cirene (fundador de la ciutat de Cirene)
 Polimnest d'Esparta, poeta èpic, elegíac i líric, i músic grec
 Polimnest, escultor grec